Lionel Kochan – storico, giornalista e editore britannico
 Matej Kochan – calciatore slovacco, centrocampista
 Mychajlo Kochan – martellista ucraino